Asabellides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Annenkova 1929. Asabellides ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Asabellides